Stati Uniti d'America
Highland Heights – città della Contea di Campbell, Kentucky
Highland Heights – città della Contea di Cuyahoga, Ohio